Никола́й Никола́евич Фила́тов:
 Филатов, Николай Николаевич (род. 1945) — учёный-гидролог, член-корреспондент РАН.
 Филатов, Николай Николаевич (1954—2021) — медик, член-корреспондент РАН.